KV puede referir a:

kV, el símbolo de kilovoltio en el Sistema Internacional de Unidades.
KV, la sigla usada para indicar el número de una obra de Mozart en el Catálogo Köchel (Köchelverzeichnis).
KV, la sigla referente a las tumbas del Valle de los Reyes (Kings Valley) en Egipto.

Siglas